Termenul „Farul Constanța” se poate referi la:

Farul genovez Constanța este un far situat la 6 km de Mamaia (România)
FC Farul Constanța este un club de fotbal din Constanța, România